Adam Helms ist der Name folgender Personen:

* Adam Helms (Pastor) (1579–1653), deutscher Geistlicher
 Adam Helms (Verleger) (1904–1980), schwedischer Verleger 
 Adam Helms (Vizeadmiral) (1912–2011), dänischer Vizeadmiral
 Adam Helms (Künstler) (* 1974), US-amerikanischer Künstler